Van Beuningen (geslacht), Nederlandse familie
 Geurt van Beuningen (1564-1633), koopman en burgemeester van Amsterdam
 Coenraad van Beuningen (1622-1693), diplomaat en burgemeester van Amsterdam
 Jan van Beuningen (1667-1720)
 Hendrik Adriaan van Beuningen (1841-1908), koopman en Tweede Kamerlid
 Daniël George van Beuningen (1877-1955), Rotterdams ondernemer en kunstverzamelaar
 Daniël George van Beuningen jr.
 Elise Mathilde van Beuningen (1890-1941), oprichtster en naamgeefster van het Elise Mathilde Fonds
 Adelheid van Beuningen (1932), schrijfster
 Evelyn van Beuningen (1948-2016), Nederlands en Belgisch springruiter

Zie ook 
Museum Boijmans Van Beuningen
Kunstverzameling Daniël George van Beuningen